

Sigle 
Small Press and Alternative Comics Expo
Society for Promotion of Alternative Computing and Employment

Musica 
Space – gruppo musicale francese
Space – gruppo musicale inglese
Space disco – stile musicale
Space – album del Modern Jazz Quartet del 1969
Space – album di Jimmy Cauty del 1990
Space – album dei Bleach del 1996
Space – singolo dei Prince del 1994
Space – singolo di Slavko Kalezić del 2017
Space – singolo di Becky Hill del 2020

Televisione 
Space – rete televisiva canadese

Altri progetti